Turiška vas je ime več naselij v Sloveniji:

 Turiška vas na Pohorju, občina Slovnska Bistrica
 Turiška vas, občina Slovenj Gradec